Пуебла () — назва великого числа географічних об'єктів в Іспанії та Мексиці

 Пуебла (Пуебла-де-Сарагоса) — місто в Мексиці, столиця штату Пуебла
 Пуебла — штат Мексики
 Долина Пуебла — долина в штаті Пуебла, де розташоване місто Пуебла